Michelberg steht für:
 Michelberg (Haselbach), ein Berg im Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Michelberg (Ochtendung), ein Berg im Vulkankomplex Wannengruppe im Landkreis Mayen-Koblenz
 den Berg Michův vrch, Vollform der Iglauer Berge (Jihlavské vrchy) nahe Javořice in Tschechien
 Michelberg, Wohnplatz in der Stadtgemeinde Bad Waldsee, Baden-Württemberg, Deutschland 
 Michelberg (Naturschutzgebiet), im Landkreis Mayen-Koblenz

Siehe auch:
 Michaelsberg
 Michelsberg
 Michelberger